Glacier-Nationalpark ist der Name folgender Nationalparks:

 Glacier-Nationalpark (Vereinigte Staaten) in Montana, Vereinigte Staaten
 Glacier-Nationalpark (Kanada) in British Columbia, Kanada